Utterbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterbådan (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 
 Utterbådan (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar